Lyndhurst (Nova Jérsei)
Lyndhurst (Ohio)
Lyndhurst (Virgínia)

Desambiguações de topônimos